Archaeus, Archäus oder Archeus (lateinisch; von griechisch arche „Ursprung“) steht für:

 Archeus, von Paracelsus formuliertes metaphysisches und heilkundliches Prinzip, siehe Paracelsus #Über die Ursachen der Krankheiten
 archaeus maximus, siehe Spiritus rector
 Archaeus, von Liviu Dănceanu geleitetes Musikensemble
 Archäus, Roman von Erich Dauenhauer (2020)